Magna puede hacer referencia a: 

 Magna International, empresa proveedora automotriz canadiense.
 Magna Steyr, fabricante de automóviles austríaco. 
 Leptis Magna, ciudad romana en Libia.
 Honda Magna, modelo de motocicleta.
 Magna, tarjeta de crédito chilena.
 Magna (The Walking Dead), personaje de The Walking Dead.
 Magna, localidad en el estado de Utah, Estados Unidos.